Leno (ou Léno) peut désigner :

Toponymes 
 Leno,  commune italienne en Lombardie.

Patronymes 

 Bernd Leno (1992-),  footballeur allemand ;
 Dan Leno (1860-1904), humoriste et acteur britannique ;
 Jacques Lewa Leno (1987-), journaliste guinéen ;
 Jay Leno (1950-), humoriste et animateur américain de télévision.

Autres 
 Leño, groupe espagnol de hard rock.
Leno : propriétaire d'esclaves destinées à la prostitution, entremetteur, dans la Rome antique.